Björk kan syfta på:

 Björkväxter – en familj med sex släkten av lövfällande, nötbärande träd och buskar
 Björksläktet – ett växtsläkte
 Björk – flera arter, om inte artspecifikt, se Björksläktet
 Björk, Uppsala kommun –  en småort i Uppsala kommun
 Björk (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Björk (förnamn) – ett förnamn samt personer med namnet
 Björk (musiker) (1965–), en isländsk sångare, kompositör, producent, musiker och skådespelare
 Björk (musikalbum) – ett musikalbum av och med artisten Björk